Bruniales – rząd roślin nasiennych należący do kladu astrowych (ang. asterids) odpowiadającego w ujęciu Ruggiero i in. nadrzędowi astropodobnych Asteranae. Obejmuje dwie rodziny. Są to rośliny drzewiaste i krzewiaste, zimozielone występujące na południowym krańcu Afryki (Bruniaceae) i wzdłuż Andów w Ameryce Południowej (Columelliaceae).

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Wraz z m.in. rzędami ostrokrzewowców Aquifoliales, selerowców Apiales i szczeciowców Dipsacales tworzy grupę euasterids II w obrębie kladu astrowych (asterids) należącego do dwuliściennych właściwych (eudicots).

 Podział rzędu na rodziny
 Bruniaceae Candolle
 Columelliaceae D. Don

Przypisy 

Bruniales